Juvenal puede referirse a varias personas:

 Juvenal, poeta satírico latino de finales del ;
 Juvenal de Jerusalén, patriarca de Jerusalén entre el año 451 y 458;
 Juvenal de Narni, Obispo cartaginés en Narni, Italia.del 340 al 376
 Juvenal de Araújo (1892-1976), político portugués;
 Juvénal Habyarimana (1937-1994), presidente de Ruanda entre 1973 y 1994;
 Juvenal Hernández Jaque (1899-1979), abogado y rector de la Universidad de Chile;
 Juvenal Olmos (1962), exfutbolista y actual entrenador chileno;
 Juvenal Baracco (1940), arquitecto e ingeniero peruano;
 Juvenal Edjogo (1979), exfutbolista español que representó a Guinea Ecuatorial;
 Juvenal Molina (1944), economista, sociólogo y profesor universitario colombiano;
 Juvenal Amarijo (1923-2009), futbolista brasileño.
 Juvenal Fernández (1965), militar venezolano.

Otros usos 
 Juvenal, asteroide número 2818 del catálogo del Minor Planet Center.